Paracelse (Paracelsus en latin) était un médecin et chimiste suisse.
 Paracelsus est un cratère Lunaire
 Paracelsus est un poème de Robert Browning.